Milchbude ist der Name mehrerer Orte im ehemaligen Ostpreußen, die heute in Litauen, Polen beziehungsweise Russland liegen:

 Milchbude, Kreis Angerburg: historischer Name von Hopfental, seit 1945 Chmielewo (Kruklanki), Powiat Giżycki, in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Milchbude, Kreis Braunsberg:  [Mlecznik], Powiat Braniewski in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren [Ort ist nicht mehr existent]
 Milchbude, Kreis Darkehmen/Angerapp:  Lesnitschje, Rajon Osjorsk in der russischen Oblast Kaliningrad
 Milchbude, Kreis Fischhausen:  [keine Namensangabe], Rajon Baltijsk in der russischen Oblast Kaliningrad [Ort ist nicht mehr existent]
 Milchbude, Kreis Goldap:  [Mieczkowo], Powiat Gołdapski in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren [Ort ist nicht mehr existent]
 Milchbude, 1938–1946 Waldhausen-Milchbude, Kreis Insterburg:  [keine Namensangabe], Rajon Tschernjachowsk in der russischen Oblast Kaliningrad [Ort ist nicht mehr existent]
 Milchbude, Kreis Lyck:  Mleczkowo (Ełk), Powiat Ełcki in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Milchbude, Kreis Pillkallen/Schloßberg:  [Archangelskoje], Rajon Krasnosnamensk in der russischen Oblast Kaliningrad [Ort ist nicht mehr existent]
 Milchbude (Adlig), Kreis Pogegen/Tilsit-Ragnit:  Jovarynė, im litauischen Bezirk Tauragė (Tauroggen)
 Milchbude, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit:  [Krylowskaja], Rajon Krasnosnamensk in der russischen Oblast Kaliningrad [Ort ist nicht mehr existent]
 Milchbude, Kreis Rastenburg:  Pastiwska (Barciany), Powiat Kętrzyński in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren